Епархия Алту-Солимойнса () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Табатинга, Бразилия. Епархия названа именем бразильского микрорегиона Алту-Солимойнса. Епархия Алту-Солимойнса входит в митрополию Манауса. Кафедральным собором епархии Алту-Солимойнса является собор святых Ангелов-Хранителей в городе Табатинга. В городе Сан-Паулу-ди-Оливенса находится сокафедральный собор святого Павла.

История 

23 мая 1910 года Римский папа Пий X выпустил буллу Laeti animo, которой учредил апостольскую префектуру Алту-Солимойнса, выделив её из епархии Амазонаса (сегодня — Архиепархия Манауса).

11 августа 1950 года апостольская префектура Алту-Солимойнса была преобразована в территориальную прелатуру.

14 августа 1991 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Constat praelaturam, которой преобразовал территориальную прелатуру Алту-Солимойнса в епархию.

Ординарии епархии 

 епископ Evangelista Galea da Cefalonia (6.09.1910 — 1938);
 епископ Tommaso de Marcellano (1938 — 1945);
 епископ Venceslao Ponti da Spoleto (8.11.1946 — 1952);
 епископ Cesário Alexandre Minali (1.03.1955 — 9.04.1958);
 епископ Adalberto Domingos Marzi (4.02.1961 — 12.09.1990);
 епископ Evangelista Alcimar Caldas Magalhães (12.09.1990 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Constat praelaturam

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии